Coppa Sabatini 2020 – 68. edycja wyścigu kolarskiego Coppa Sabatini, która odbyła się 17 września 2020 na trasie o długości około 210 km wokół miasta Peccioli. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Włoszech
UCI ProSeries 2020
2020 we Włoszech